Раззаков (; ранее — Исфана) — небольшой город, находящийся на окраине западной части Баткенской области в южной Киргизии. Город расположен в южной части Ферганской долины, в регионе, окруженном с трех сторон Таджикистаном. 18 марта 2022 года президент Садыр Жапаров переименовали Исфану в Раззаков.

Заселяться Раззаков начал примерно с IX века. Значительным изменениям город подвергся в советский период. Сельсовет Исфаны был учреждён в 1937 году. В 1996 году он был преобразован в сельское управление. В 2001 году Аскар Акаев издал президентский указ, согласно которому Исфана официально получила статус города.

Раззаков является административным центром Лейлекского района. Сёла Мырза-Патча, Самат, Чимген, Тайлан, Ак-Булак и Голбо управляются мэрией города Раззаков. Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, население Раззакова и подчиненных сёл составляет 34 219 человек. Непосредственно в Раззакове проживает 23 038 человек.

Название города 

Считается, что слово «исфана» происходит от согдийского слова «асбаникат», «асбаникент» или «аспанакент», означающего «земля лошадей». По словам историка Нуъмона Негматова, в 1-9 вв Исфана была известна как Асбаникат. В 10-12 вв её называли Аспаникент. Начиная с 12-13 вв название города постепенно менялось: Асбани, Аспана, Асвона, Исвона и, наконец, Исфана.

Так как слово «исфана» не является киргизским, киргизскими националистами высказывались предложения переименовать Исфану в честь Исхака Раззакова, председателя Совета министров Киргизской ССР с 1945 по 1950 гг., в период 1950-1961 гг. первого секретаря Коммунистической партии Киргизской ССР. В декабре 2021 года президент Садыр Жапаров объявил, что принял решение переименовать город в честь Раззакова в условиях напряженности на границе с соседним Таджикистаном. 18 марта 2022 года Жапаров подписал закон «О переименовании города Исфана Лейлекского района Баткенской области в город Раззаков», который ранее был принят Жогорку Кенешем 16 марта 2022 года.

История

Ранняя история 

Заселяться Исфана начала примерно с 9-16 вв. В 1957 году археолог Ю. А. Заднепровский нашел материалы 14-16 вв на территории города. Нуъмон Негматов отождествлял Исфану со средневековым городом Асбаникат. Исфана сперва входила в состав Уструшаны, затем была захвачена саманидами. В 1221 году Исфана была осаждена и захвачена Монгольской империей. Северо-западная часть Раззакова, через которую монголы вторглись до сих пор называется «Завоеванный монголами» (; ).

Историческое городище Исфана лежало в центральной части современного Раззакова. В Исфане находилась крепость, которая была построена в 12 в. Последние оставшиеся стены Исфанской крепости были разобраны в 1970-е годы.

18-19 вв 
За свою историю Раззаков входил в состав государств, которые правили в землях, которые сейчас принадлежат современному Узбекистану. С 1790 года по 1876 год Исфана входила в состав Кокандского ханства. В середине XIX века Российская империя начала экспансию в Среднюю Азию. К концу XIX века империя покорила все три ханства, которые правили на территории современного Узбекистана. Хивинское ханство было взято в 1873 году. Бухарский эмират попал в вассальную зависимость от России в 1868 году. Кокандское ханство вошло в состав Российской империи в 1876 году.

Российский лингвист Мирсалих Бекчурин писал, что в 1866 году в Исфане было около 500 домов. Однако узбекский историк Темирбой Ёкубов выразил по этому поводу сомнение, сказав, что жители Исфаны исторически платили налог за 1 000 домов. Бекчурин писал, что Исфану охранял гарнизон из 200 солдат, которые были вооружены «одними пиками и саблями».

Советская и современная история 
Несмотря на то, что Исфана (Раззаков) исторически была узбекским поселением, она вошла в состав советской Киргизии. Во время деления Туркестанской Автономной Социалистической Советской Республики на автономные области, Исфана стала частью Кара-Киргизской автономной области, которая позже была преобразована в Киргизскую АССР. Киргизская АССР в свою очередь была преобразована в Киргизскую ССР. После распада СССР Киргизская ССР стала Киргизией (Кыргызстаном). Таким образом, несмотря на то, что в Исфане в основном жили узбеки, она стала частью Киргизии.

Некоторые источники утверждают, что административные границы при советской власти проводили, игнорируя границы естественных этнических общностей, чтобы эти народы были зависимы от Москвы и чтобы легче было ими управлять. Согласно этим источникам, индивидуальные республики были созданы, чтобы уменьшить риск пантюркистских и панисламских движений в Средней Азии. Эту стратегию некоторые называют принципом «разделяй и властвуй» Иосифа Сталина. В настоящее время есть много традиционно узбекских поселений в Кыргызстане, как и наоборот — кыргызских в Узбекистане. Значительная часть населения Средней Азии полагает, что они должны быть в составе другой соседней страны. Некоторые ученые утверждают, что так как во времена демаркации Средней Азии представители разных национальностей жили вместе во многих местах, четко проводить этнические и территориальные границы было невозможно.

Раззаков подвергся значительным изменениям в советский период. Сельсовет Исфаны был учрежден в 1937 году. В советское время Исфану преобразовали из неразвитой мусульманской деревни в типичное советское село. Во время Второй мировой войны на фронт ушел 571 житель села, из них 385 погибли.

В 1996 году сельсовет Исфаны был преобразован в сельское управление. В 2001 году Аскар Акаев издал президентский указ, согласно которому Исфана официально получила статус города. С 16 марта 2022 Исфана была переименована в Раззаков.

География 
Раззаков расположен в западной части Баткенской области, на высоте 1 350 м над уровнем моря.
С трёх сторон город окружают горы, находящиеся от него на расстоянии в несколько километров. Самые высокие из этих гор, горы Туркестанского хребта, находятся к югу от Раззакова. Туркестан является северным хребтом Памиро-Алайской горной системы.

Площадь 

Площадь Раззакова составляет 41,35 км².

Климат 
Климат Раззакова резко континентальный. Зимы продолжительные и очень холодные. Лето, как правило, жаркое.
Наибольшее количество осадков наблюдается весной и осенью. Летом осадков несколько меньше.

Богатый урожай в Раззакове на пшеничных и ячменных полях зависят от сезонного снега или дождя. Лето в Раззакове долгое, обычно длится с мая до сентября. Летом иногда становится очень жарко. Летом осадков выпадает мало, особенно с июня по сентябрь.

Население 

Согласно данным 2021 года, численность населения города и подчиненных сёл составляет порядка 34 219 человек. Непосредственно в Раззакове проживает 23 038 человек.

По данным переписи населения Киргизии 2009 года
численность населения города в том же году составила 18 244 жителей, а население Раззакова и подчиненных сёл — 27 965. По данным переписи населения Киргизии 1999 года население города тогда составляло 15 910 человек. По данным переписи населения Киргизии 2009 года численность населения Раззакова и подчиненных сёл такова:

Большая часть населения Раззакова — трудовые мигранты в России. Официальных данных о количестве раззаковцев, которые работают в других странах не существует. В Раззакове узбеки являются самой большой этнической группой. Если включить населения шести подчиненных сёл, киргизы становятся самой большой группой. По данным 2005 года национальный состав города и шести подчиненных сёл таков: 50,2 % киргизы, 48,6 % узбеки, 0,3 % татары, 0,3 % таджики, остальное — представители других национальностей.

Большая часть населения города исповедует ислам. Мусульмане Раззакова — сунниты. В городе есть семь мечетей. В Раззакове представителей других религий практически нет.

Экономика 

В советское время в Раззакове было несколько фабрик и большой колхоз. После того, как Киргизия стала независимой в 1991 году, почти все предприятия закрылись.
 
Сейчас многие раззаковцы едут на заработки в другие страны, в основном Россию, а также в Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Официальных данных о количестве раззаковцев, которые работают в других странах не существует. Большинство тех, кто остается в городе занимаются торговлей и сельским хозяйством. Скотоводство тоже распространено. Жители, которые занимаются сельским хозяйством выращивают фрукты, овощи и зерновые культуры.

В Раззакове имеются два больших рынка, товары на который привозят из городов Ош, Кара-Суу и Худжанд, и рынок скота, который открыт по четвергам и пятницам.

На экономике Раззакова, как и в экономике многих других городов страны, большую роль играют киоски. Большая часть торговли осуществляется на рынках в маленьких киосках, расположенных по всему городу. Большая часть торговли не регулируется.

Органы власти 
В Раззакове мэр и Городской кенеш являются органами местного самоуправления. Члены Городского кенеша избирают мэра. Кенеш имеет 30 членов. Села Мырза-Патча, Самат, Чимген, Тайлан, Ак-Булак и Голбо тоже управляются мэрией города Раззаков. Нынешний мэр города — Чынгыз Рысов.

Раззаков является административным центром Лейлекского района. Все административные органы Лейлекского района находятся в Раззакове.

Как и в других населенных пунктах Киргизии, где проживает много этнических меньшинств, почти на всех руководящих должностях Лейлекского района работают этнические киргизы. С тех пор, как Киргизия стала независимой, все главы Лейлекского района были этническими киргизами. В настоящее время малое количество этнических узбеков работают в мэрии и городском кенеше Раззакова.

Образование

Школы 

Раззаков имеет много образовательных учреждений. В городе есть две гимназии: Гимназия № 1, которая более известна как Киргизская гимназия и № 4 гимназия имени Усмона Маткаримова, которая более известна как Узбекская гимназия. Обе гимназии принимают более мотивированных детей. Существует также школа-интернат для детей из неблагополучных семей, а именно Детский образовательный центр «Ак-Чыйыр».

В городе имеются шесть средних школ. Во многих из этих школах дети обучаются на узбекском. А в некоторых школах обучение проводится и на узбекском, и на киргизском. Самые большие школы — средняя школа имени Алишера Навои, средняя школа имени Юрия Гагарина и средняя школа «Исфана». В средней школе имени Алишера Навои обучение проводится на узбекском, киргизском и русском языках. В средней школе имени Юрия Гагарина дети обучаются в основном на русском, но киргизские классы тоже есть. В средней школе «Исфана» обучение проводится только на узбекском. В средних школах имени Амира Темура и Токтогула язык обучения тоже узбекский. В средней школе «Иссык-Куль», которая является самой маленькой школой Раззакова, обучение проводится на киргизском и на узбекском.

Во всех школах города изучают киргизский (государственный) и русский (официальный) языки. В качестве иностранного преподаётся английский язык. Таким образом, в Раззакове дети в киргизских классах изучают три языка, а в узбекских — четыре (плюс узбекский).

Колледжи и училища 
В Раззакове имеется филиал Международной Академии управления, права, финансов и бизнеса, главный кампус которой находится в Бишкеке. В городе также есть профессионально-техническое училище № 48 который готовит швей, плотников, электриков и водителей.

Культура 

В Раззакове действуют две библиотеки, общая и детская. Обе библиотеки являются публичными библиотеками. Общая библиотека находится в здании дома культуры. Общая библиотека имеет 42 515 экземпляров, а детская — 27,206.

В городе имеются три музея: Исторический музей (основан в 1986 году), Музей Исхака Раззакова (основан в 1990 году) и Музей славы (основан в 1990 году). В городе находится детская музыкальная школа, где дети учатся петь, танцевать, и играть на разных музыкальных инструментах, таких как аккордеон, комуз и пианино. До 2014 года в школе ещё были классы по игре на дойре, дутаре и рубабе. В городе ещё есть детский творческий центр, который предлагает курсы по рисованию, танцам, скульптуре, вязанию, компьютеру и иностранным языкам.

В Раззакове есть только один парк — Парк имени Самата Садыкова. В середине парка есть футбольное поле, где проходят общественные мероприятия. Стадион вмещает пять тысяч человек. Главный кинотеатр Раззакова перестал функционировать после распада СССР.

В городе существует Узбекский культурный центр, который почти перестал функционировать после межэтнических столкновений между киргизами и узбеками в июне 2010 года. Во время столкновений, произошедших 10-14 июня, в Раззаковк ситуация была напряженной, но удалось избежать больших столкновений между двумя этническими группами.

Исфана в музыке 
 Песня «Исфанам» в исполнении Узукжамол Турсунбоевой
 Песня «Исфана» в исполнении Гулжигита Сатыбекова
 Песня «Исфана» в исполнении Бахтиёра Муллаева

Транспорт 
Раззаков не имеет выхода к морю. Ближайшая железнодорожная станция находится на расстоянии 45 км в посёлке городского типа Пролетарск Согдийской области Республики Таджикистан. Раззаков расположен на расстоянии 150 км от областного центра города Баткен. Раззаков находится на расстоянии 16 км от города Сулюкта.

Автомобильный транспорт 
Общественный транспорт Раззакова не развит. В качестве городского транспорта имеются маршрутные такси. На дорогах города можно встретить частные такси. В городе имеется автовокзал. С автовокзала можно добраться до других регионов страны на автобусах и такси.

В Раззакове многие улицы неасфальтированы. Дороги находятся в очень плохом состоянии и нуждаются в ремонте. Раззакова с другими населенными пунктами страны соединяют автомагистрали. После распада СССР дорога, которая соединяет Раззакова с городами Баткен и Ош, долгое время не ремонтировалась. Киргизия получила кредит от Мирового банка, Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития для реконструкций этой дороги. Раззаков расположен на расстоянии 960 км от Бишкека. Из Раззакова до столицы можно доехать примерно за 20 часов.

Аэропорт 

Город обслуживает Исфанинский аэропорт, который был построен в советское время. В настоящее время существуют рейсы только в Бишкек. Аэропорт Раззакова начал свою работу в 1940-е годы как взлётно-посадочная полоса рядом с Раззаковым. После закрытия Аэропорта Калача, который служил жителям города Сулюкта, жители Сулюкты начали пользоваться услугами Аэропорта Исфаны. Взлётно-посадочная полоса и терминал Исфанинского аэропорта построили в 1974 году. В 1980-е аэропорт Исфаны был закрыт из-за технических проблем. Он не функционировал в течение 20 лет. В 2007 году взлётно-посадочная полоса и терминал были отремонтированы и аэропорт снова начал свою работу.

Аэропорт Исфаны — аэропорт класса 3С. Максимальная грузоподъемность взлетно-посадочной полосы — 22 тонны. Аэропорт работает только в дневное время и принимает самолёты в простых метеоусловиях. Несмотря на то, что Аэропорт Исфаны находится близко к границе с Таджикистаном, в аэропорту нет таможенного контроля и он обслуживает только внутренние рейсы.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт города Исфана 
 Карта города Исфана, MSN
 Профиль города Исфана , Ассоциация муниципалитетов Кыргызской Республики
 Исфана, Spirit of Salam
 Исфана и Ляйлякский район, SPR

 
Населённые пункты Баткенской области
Города Киргизии